est un mot anglais qui signifie réécriture.

 En informatique, un rewrite est une réécriture des URL dans les navigateurs.
 Rewrite est aussi un visual novel japonais.